Laio –  eroe divino della mitologia greca
 Laio – forma fissa della poesia del Medioevo
 Laio – tragedia perduta di Eschilo
 Laio – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso